El apellido Kauffman es una variante del apellido Kauffmann y puede hacer referencia a:

 Bob Kauffman, jugador de baloncesto estadounidense.
 Calvin Henry Kauffman, botánico y micólogo estadounidense.
 George B. Kauffman, químico e historiador de la química[3] estadounidense.
 Marta Kauffman, directora de la serie Friends.
 Stuart Alan Kauffman, biólogo teórico estadounidense.
 Michelle P. Kauffman, actriz, y jugadora de fútbol.
 Paola Kauffman Ortega, licenciada en enfermería.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 G.Kauffm. - Gary Kauffmann fl. 1988
 Kauffm. - Nikolai Nikolajevich Kauffmann 1834-1870.
 Kauffman - Calvin Henry Kauffman 1869-1931